Kosy – herb szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Kosy – część wsi Maruszyna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary
 Kosy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Kosy – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów
 Kosy – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Коси) 
 Kosy – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie podilskim, centrum administracyjne miejscowej rady wiejskiej
 Kosy (Kossy) – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim, w radzie wiejskiej Łozowe